Coppa Intercontinentale 1986 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1986 – edizione del torneo di pallacanestro